Bloemenklok (Alkmaar)
 Bloemenklok (Interlaken)
 Bloemenklok (Parijs)

Zie ook
 Bloemenuurwerk